Er zijn meerdere personen onder de naam Rudolf I bekend:

 Rudolf I van Bourgondië (?-912), koning van Opper-Bourgondië (888-912)
 Rudolf van Frankrijk (?-931), koning van Frankrijk
 Rudolf I van Halberstadt, bisschop (1136-1149)
 Rudolf I van Coucy, heer van Coucy (1149-1191)
 Rudolf I van Soissons, graaf van Soissons (1180-1235)
 Rudolf I (rooms-koning) (1218-1291), Rooms koning (1273-1291), hertog van Oostenrijk (1278-1282)
 Rudolf I van de Palts (1274-1319), bijgenaamd de Stamelaar, paltsgraaf aan de Rijn (1294-1319)
 Rudolf I van Bohemen (1282-1307), bijgenaamd de Goede, hertog van Oostenrijk (1298-1307), koning van Bohemen (1306-1307)
 Rudolf I van Saksen-Wittenberg (ca. 1284-1356), keurvorst van Saksen-Wittenberg
 Rudolf I van Hongarije = keizer Rudolf II (1552-1612)

Zie ook 
Rudolf (doorverwijspagina)